Canavial — aglomerado de plantas do tipo "canas"; um caniçal

Cana-de-açúcar — planta cujas plantações são chamadas "canaviais"

Geografia

Canaviais — freguesia no concelho de Évora

Canavial (São Tomé) — aldeia

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos